Lower Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Lower Island (St. Mary Parish, Louisiana)
 Lower Island (Vermilion Parish, Louisiana)
 Lower Island (Texas)

Siehe auch:
 Low Island